Тениско такмичење женских парова на Олимпијским играма 2008. у Пекингу (Кина) одржана су на теренима Олимпијског зеленог тениског центра од 10. августа до 17. августа.

Учествовала су 32 пара из 21 земље.

После паузе на Олимпијским играма 2004. амерички дубл, сестре, Серена и Винус Вилијамс су поново постале оолимпијске првакиње и вратуиле злато у САД. Шпанкиња Вирхинија Руано Паскуал поновила је успех и одбранила сребрну медаљу из Атине, али са другом партнерком. Кинески пар није успео поновити успех са претходних игара када су освојли злато, али нису остале без медаље јер су одвојиле треће место. Рускиње, чији су дублови били састављени од тенисерки које су освојиле све медаље у појединачној конкуренцији на овим играма, нису успеле проћи четвртфинале.

Календар

Освајачи медаља

Списак носилаца

Резултати

Горња половина 

 ИТФ = специјална позивница ИТФ

Доња половина 

 ИТФ = специјална позивница ИТФ

Меч за бронзану медаљу

Финале

Спољашње везе 

 ИТФ резултати тениса на ЛОИ 2008.

Тенис на Летњим олимпијским играма 2008.
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенис 2008.